Gustavo Quinteros (1965), treinador e ex-futebolista argentino naturalizado boliviano;
Paolo Quinteros (1979), basquetebolista argentino.

Ver também
 Quintero

Desambiguações de sobrenomes